Ма́шине (до 1945 року — Юзлер; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.